Роде́н или же Ро́ден — фамилия и топоним:

Фамилия 
Роде́н () — французская фамилия. Известные носители:
 Роден, Огюст (1840—1917) — французский скульптор.
 Роден, Франц Францевич (?—1795) — генерал-майор, архангельский обер-комендант.
 Роден, Шон (1975—2021) — профессиональный культурист.
 Роден, Джордж (род. 1926) — ямайский легкоатлет.
Ро́ден (, )
  (род. 1962) — американский танцовщик и хореограф.
 Роден, Карел (род. 1962) — чешский актёр.
  (род. 1959) — американский политик, лейтенант-губернатор штата Южная Дакота.
 Роден, Холланд (род. 1986) — американская актриса.

Топоним 
 Роден () — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Роден () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Фильм 
 Роден — французский фильм 2017 года об Огюсте Родене.